De 9e editie van de La Tropicale Amissa Bongo was een wielerwedstrijd met de start op 14 januari 2014 vanuit Bitam naar de finish op 20 januari 2014 in Libreville. De ronde maakte deel uit van de UCI Africa Tour 2014, in de wedstrijdcategorie 2.1. . De titelverdediger was de Fransman Yohann Gène. Dit jaar won zijn ploeggenoot, de Eritreeër Natnael Berhane.

Deelnemende ploegen

Etappe-overzicht

Etappe-uitslagen

1e etappe

2e etappe

3e etappe

4e etappe

5e etappe

6e etappe

7e etappe

Eindklassementen

Klassementenverloop

2014
Meerdaagse wielerwedstrijd in 2014
UCI Africa Tour 2014